ADEOS
ADEOS I
ADEOS II
ADEOS I
ADEOS II - raketa